Chariton z Afrodyzji (I w. p.n.e., I, lub II w. n.e.) – sofista, autor najstarszego zachowanego w całości romansu greckiego

Miejscowości w USA:
 Chariton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
Gminy w USA:
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Chariton (ang. Chariton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chariton (ang. Chariton County) – w stanie Missouri